Tamaki es un apellido y nombre unisex japonés, puede hacer referencia a:

Personas
Denny Tamaki, político japonés
Nami Tamaki, cantante pop japonesa
Yukiko Tamaki, seiyū japonesa

Personajes ficticios
, de la serie de video juegos Dead or Alive.
 de My Hero Academia
, protagonista de la serie de manga Magic of Stella
 de ToHeart2
 de Fire Force
 de Bamboo Blade
 de Ouran High School Host Club
, la protagonista del anime Sora Yorimo Tōi Basho
 de Code Geass
 de Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Gaiden

Apellidos japoneses
Nombres ambiguos
Nombres japoneses